Greatest Hits — сборник песен группы The Doors, выпущенный в 1980 году. В 1996 году альбом был переиздан на CD-Extra, при этом были добавлены треки «The Ghost Song», «The End» and «Love Her Madly», но исключена «Not to Touch the Earth».

Список композиций на виниловом и кассетном издании (1980) 
Все песни написаны группой The Doors кроме отмеченного

Сторона А 
 «Hello, I Love You»
 «Light My Fire»
 «People Are Strange»
 «Love Me Two Times»
 «Riders On The Storm»

Сторона Б 
 «Break on Through (To the Other Side)»
 «Roadhouse Blues»
 «Not to Touch the Earth»
 «Touch Me» (Робби Кригер)
 «L. A. Woman»

Список композиций на CD (1996) 
 «Hello, I Love You» — 2:12
 «Light My Fire» — 7:05
 «People Are Strange» — 2:09
 «Love Me Two Times» — 3:14
 «Riders on the Storm» — 7:09
 «Break On Through» — 2:26
 «Roadhouse Blues» (live) — 6:12
 «Touch Me» (Кригер) — 3:10
 «L.A. Woman» — 7:47
 «Love Her Madly» — 3:17
 «The Ghost Song» — 4:10
 «The End» — 6:28 (версия Джорджа Клинтона, попавшая в фильм Апокалипсис сегодня).

Участники 
 Робби Кригер — гитара
 Джим Моррисон — вокал
 Рэй Манзарек — клавишные и бэк-вокал
 Джон Денсмор — ударные

 приглашённые музыканты
 Кёртис Эми — саксофон в «Touch Me»
 Джерри Шефф — бас-гитара (5, 9, 11)
 Джон Себастьян — гармоника
 Марк Бенно — ритм-гитара

 оформление алтбома
 Джоэл Бродский — photography
 Рон Коро — original art direction
 Рэй и Дороти Манзарек, Рон Коро, Денис Миноуб — original album design

Certifications

Примечания 

Альбомы The Doors
Альбомы 1980 года
Альбомы 1996 года
Альбомы, спродюсированные Полом Ротшильдом